Collegio elettorale di Milano 2 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Milano 2 – collegio elettorale del Senato della Repubblica